Saint-Aignan (Ardennes)
 Saint-Aignan (Gironde)
 Saint-Aignan (Loir-et-Cher)
 Saint-Aignan (Morbihan)
 Saint-Aignan (Sarthe)
 Saint-Aignan (Tarn-et-Garonne)
ook:
Saint-Aignan-de-Couptrain, Mayenne
Saint-Aignan-de-Cramesnil, Calvados
Saint-Aignan-des-Gués, Loiret
Saint-Aignan-des-Noyers, Cher
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Loire-Atlantique
Saint-Aignan-le-Jaillard, Loiret
Saint-Aignan-sur-Roë, Mayenne
Saint-Aignan-sur-Ry, Seine-Maritime

Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime (
gemeenten met de naam Saint-Agnan (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Saint-Agnant (doorverwijspagina)